Wächter des Tages bezeichnet
einen Roman der Wächter-Romane
den Spielfilm Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor
ein Computerspiel von 2007 Wächter des Tages (Computerspiel)